Возничий может означать:
 Возничий, возница — человек, управляющий лошадьми в повозке, кучер.
 Возничий — созвездие.
 Возничий — античная статуя.

См. также 
 Возница